Die Primera División 1992/93 war die 62. Spielzeit der höchsten spanischen Fußballliga. Sie startete am 5. September 1992 und endete am 20. Juni 1993.

Titelverteidiger FC Barcelona wurde zum 13. Mal spanischer Meister. Wie im Vorjahr musste Real Madrid am letzten Spieltag den Rivalen aus Katalonien vorbeiziehen lassen. Und wieder war es CD Teneriffa, der Real Madrid am letzten Spieltag den Titel verdarb.

Vor der Saison 
 Als Titelverteidiger ging der 12-malige Meister FC Barcelona ins Rennen. Letztjähriger Vizemeister wurde Real Madrid.
 Aufgestiegen aus der Segunda División sind Celta Vigo und Rayo Vallecano.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 

|}

Nach der Saison 
Internationale Wettbewerbe
 1. – FC Barcelona – UEFA Champions League
 3. – Deportivo La Coruña – UEFA-Pokal
 4. – FC Valencia – UEFA-Pokal
 5. – CD Teneriffa – UEFA-Pokal
 6. – Atlético Madrid – UEFA-Pokal
 Gewinner der Copa del Rey – Real Madrid – Europapokal der Pokalsieger

Absteiger in die Segunda División
 18. – Español Barcelona
 19. – FC Cádiz
 20. – Real Burgos

Aufsteiger in die Primera División
 UE Lleida
 Real Valladolid
 Racing Santander

Pichichi-Trophäe 
Die Pichichi-Trophäe wird jährlich für den besten Torschützen der Spielzeit vergeben.

Die Meistermannschaft des FC Barcelona

Weblinks 
 Spain - List of Champions rsssf.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1992/93
1992 93